Schulbuchstreit (Schulbuchkontroverse) steht für
 Japanischer Schulbuchstreit über japanische Kriegsverbrechen im 2. Weltkrieg
 Pakistanische Schulbuchkontroverse über die islamische Hinduismusdarstellung in Pakistan